Оран

 Оран — город-порт на средиземноморском побережье Алжира. 
 Оран — вилайет в северо-восточной части Алжира.
 Оран — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.
  — тауншип в округе Логан, штат Иллинойс, США.